1405 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1405 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Свердловская область). Код 258639.
 1405 км, Железнодорожная Будка 1405-й км — населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае.